Флаг муниципального образования Нововели́чковское сельское поселение Динского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 18 марта 2009 года и 29 июня 2009 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5022.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края жёлтую полосу в 1/3 ширины полотнища с изображением зелёного колеса с двенадцатью спицами, а посередине основной зелёной части полотнища — изображение жёлтого креста на фоне малиновой звезды с жёлтой окантовкой.

Размер звезды составляет 1/2, креста 1/3, а колеса 1/4 ширины полотнища».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основе герба Нововеличковского сельского поселения по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и местные традиции и особенности.

Малиново-жёлтое сияние на флаге и жёлтый лапчатый крест аллегорически указывают на принадлежность нововеличковцев к запорожским (черноморским) казакам.

Малиновый цвет (пурпур) — цвет запорожских (черноморских) казаков.

Пурпур символизирует цветущую землю, верность, скромность, набожность.

Жёлтая чешуевидная оконечность символизирует многочисленные курганы на территории поселения, принадлежащие к «Новотитаровской археологической культуре».

Жёлтое колесо с двенадцатью спицами аллегорически говорит об одной из последних раскопок на территории поселения, где было найдено древнее захоронение людей большого роста и колесницы больших размеров.

Зелёный цвет символизирует природу и сельское хозяйство поселения, а также плодородие, жизнь, здоровье, надежду, радость, изобилие, возрождение.

Жёлтый цвет (золото) на флаге аллегорично показывает уникальную кубанскую природу, неисчерпаемое богатство полей поселения, выращивание кубанского золота — хлеба. Жёлтый цвет (золото) символизирует величие, богатство, процветание, прочность, а также говорит о верности, славе и заслугах жителей сельского поселения.

Колесо с двенадцатью спицами символизирует постоянное обновление в природе, эволюцию и духовный прогресс.

Примечания